Blue Water Rig No. 1 (schip, 1957) - halfafzinkbaar platform
 Blue Water Rig No. 2 (schip, 1964) - halfafzinkbaar platform
 Blue Water Rig No. 3 (schip, 1966) - halfafzinkbaar platform
 Blue Water Rig No. 4 (schip, 1974) - halfafzinkbaar platform